Alzanesi – abitanti di Alzano Lombardo
Alzanesi – abitanti di Alzano Scrivia